

Nom 
DAH est un nom qui peut signifier :
 dah, l’appellation attribué au chef de village, au dignitaire et roi des royaumes du Pays-adja ouest ;
 dah, le nom utilisé en Côte d'Ivoire et au Mali pour le karkadé ;

Toponyme 
 Dah, une commune malienne dans le cercle de San et la région de Ségou.
 Dah, un village indien du Ladakh

Code 
DAH est un code qui peut signifier :
 Air Algérie, selon le code OACI des compagnies aériennes, selon le code AITA des compagnies aériennes.